Antonci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Grožnjan, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 67 stanovnika te 26 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 62 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji